Суперкубок Португалії з футболу 1997 () — 19-й розіграш турніру. Учасниками фіналу були чемпіон Португалії «Порту» та володар кубка Португалії «Боавішта».
За сумою проведених першого та повторного матчів (15 серпня і 10 вересня 1997 року) перемогу з рахунком 2:1 здобула «Боавішта».

Перший матч

Повторний матч

Посилання 
 Суперкубок Португалії на rsssf 

1997
Португалія
1997 у португальському спорті